Stoop (inhoudsmaat), oude inhoudsmaat
Distillery De Stoop, een Belgische jenever- en likeurstokerij

Personen met de naam Stoop 
 Stoop (geslacht), Dordts regentengeslacht
 Adriaan Stoop, een Nederlands mijnbouwkundige, ondernemer en ontdekkingsreiziger
 Adrian Stoop, een Engelse rugby union speler van Nederlandse afkomst.
 Dé Stoop, een Nederlands sportbestuurder
 Dirck Stoop, een Nederlands kunstschilder uit de Gouden Eeuw
 Françoise Stoop, een Nederlandse kunstschilderes 
 Frits Stoop, een Nederlandse beeldhouwer
 Georgie Stoop, een tennisspeelster uit Groot-Brittannië 
 Julius Stoop, o.a. oprichter van het filmbedrijf Polygoon 
 Mathys Stoop, een slachtoffer van de heksenvervolging in Europa
 Pieter Stoop, een Nederlands kunstschilder en beeldhouwer
 Pieter Cornelis Stoop, een Nederlands burgemeester
 Servaas Stoop, een Nederlands politicus

Personen met de naam De Stoop 
 Chris De Stoop, een Vlaams auteur en journalist  
 Johan De Stoop, een West-Vlaamse componist, dirigent
 Philippe De Stoop, een Belgische apotheker en amateurhistoricus